La Josefina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Josefina, Oaxaca, Ixtlán de Juárez, 
 La Josefina, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar